Спа́со-Преображе́нский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

 Преображенский собор (Белгород)
 Спасо-Преображенский собор (Белая Церковь)
 Спасо-Преображенский собор (Белозерск)
 Спасо-Преображенский собор (Болград)
 Спасо-Преображенский собор (Болхов)
 Спасо-Преображенский собор (Большие Вязёмы) (Московская область)
 Спасо-Преображенский собор (Бутурлиновка) (Воронежская область)
 Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
 Преображенский собор (Винница)
 Спасо-Преображенский собор (Выборг)
 Спасо-Преображенский собор (Житомир)
 Спасо-Преображенский собор (Днепр)
 Свято-Преображенский собор (Донецк)
 Преображенский собор (Загреб)
 Спасо-Преображенский собор (Кимры) Тверской области
 Спасо-Преображенский собор (Кривой Рог)
 Спасо-Преображенский собор (Никополь)
 Спасо-Преображенский собор в Метеорах (Греция)
 Собор Спаса Преображения на Бору (Москва) — снесён 1 мая 1933 года
 Спасо-Преображенский собор (Нарва)
 В Нижнем Новгороде:
 Спасо-Преображенский собор (Нижегородский кремль) — снесён в 1929 году
 Спасо-Преображенский собор в Сормове
 Спасо-Преображенский собор (Новозыбков)
 Спасо-Преображенский собор (Новокузнецк)
 Спасо-Преображенский собор (Одесса)
 Преображенский собор (Павловск)
 Преображенский собор в Пантократоре (Афон)
 Спасо-Преображенский собор (Переславль-Залесский)
 Спасо-Преображенский собор (Пермь)
 Преображенский собор Почаевской лавры, Тернопольская область
 Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Псков)
 Спасо-Преображенский собор в селе Пурех Чкаловского района Нижегородской области
 Спасо-Преображенский собор (Рыбинск)
 Спасо-Преображенский собор (Салехард)
 Спасо-Преображенский собор (Санкт-Петербург)
 Спасо-Преображенский собор (Слоним)
 Спасо-Преображенский собор Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале
 Спасо-Преображенский собор (Сумы)
 Спасо-Преображенский собор (Тамбов)
 Военный Спасо-Преображенский собор (Ташкент)
 Спасо-Преображенский собор (Тверь)
 Спасо-Преображенский собор (Тольятти)
 Спасо-Преображенский собор (Торжок)
 Спасо-Преображенский собор (Тула)
 Спасо-Преображенский собор (Углич)
 Спасо-Преображенский собор (Хабаровск)
 Спасо-Преображенский собор (Холмогоры)
 Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенского женского монастыря в Чебоксарах
 Спасо-Преображенский собор (Чернигов)
 Спасо-Преображенский собор (Чухлома), Костромская область
 Спасо-Преображенский собор (Судиславль), Костромская область
 Спасо-Преображенский собор (Шадринск)
 Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря в Ярославле

См. также 
 Храм Преображения Господня